Канва:

 Канва́ — сетчатая хлопковая; льняная (или смешанная по составу) ткань.
 Ка́нва — ведийский мудрец.
 Канва — перен. основа событий, происшествий (книжн.).
 Канва — имя различных древнеиндийских царевичей, основателей династий.
 Канва — один из видов злых духов, упоминаемых в «Атхарваведе». Гимн 2.25 «Атхарваведы» представляет собой заклинание против них.